Polskie Stronnictwo Ludowe – nazwa i człon nazwy wielu polskich partii politycznych
 Polskie Stronnictwo Ludowe – partia polityczna powstała w 1990
 Property Specification Language – język opisu właściwości układów i systemów elektronicznych
 Pusca Semiautomata cu Luneta (PSL) – rumuński samopowtarzalny karabin wyborowy.
 PSL – Federalny Instytut Paula Scherrera w Villigen, Szwajcaria